Sezon Ekstraligi białoruskiej – rozgrywany na przełomie 2014 i 2015 jako 23. edycja o mistrzostwo Białorusi w hokeju na lodzie. 

W zmaganiach brało udział 11 zespołów. Do rozgrywek po raz pierwszy dołączyła nowo powstała drużyna HK Dynama Mołodeczno, funkcjonująca jako zespół farmerski klubu Dynama Mińsk. Sezon rozpoczął się 4 września 2014.

Tytułu mistrzowskiego bronił Nioman Grodno, który w finale poprzedniej edycji pokonał Junost Mińsk 5:2.

Sezon zasadniczy 
Uczestniczyło w nim 11 drużyn, które rozegrały po 40 spotkań (4 starcia) w rundzie wstępnej. Następnie tabelę podzielono na grupę mocniejszą (miejsca 1-5) oraz słabszą (6-10). W obu grupach rozegranych zostało po 16 kolejek (4 rundy). Łącznie w sezonie zasadniczym rozegrano 56 kolejek ligowych. W każdej z dwóch faz pierwsze miejsce zajął zespół HK Szachcior Soligorsk.

Faza play-off 

Legenda:       = Awans do fazy play-off

L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Do fazy play-off awansowało pięć drużyn z grupy mocniejszej i trzy pierwsze z grupy słabszej.

Nagrody 
Po zakończeniu sezonu przyznano nagrody indywidualne:
 Najlepszy bramkarz: Maksim Malutin (HK Szachcior Soligorsk)
 Najlepszy obrońca: Andrej Korszunau (Nioman Grodno)
 Najlepszy napastnik: Wiktor Andruszczenko (HK Szachcior Soligorsk)
 Najlepszy młody zawodnik: Kryscijan Chienkiel (Junost' Mińsk)
 Najskuteczniejszy zawodnik: Jakub Černý (Junost' Mińsk)
 Najlepszy trener: Dave Lewis (reprezentacja Białorusi)
 Najlepszy sędzia: Maksim Sidarenka
 Najlepsza arena: Cziżowka-Ariena (Junost' Mińsk)
 Nagroda specjalna: Siamion Szapira – gubernator obwodu mińskiego (za wkład w rozwój hokeja na lodzie w Republice Białorusi)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Hokej na lodzie na Białorusi
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 na Białorusi
2015 na Białorusi